Perm kan syfta på:

 Perm (geologi) – en geologisk period i eran paleozoikum
 Perm, Ryssland – en stad med lite mer än 1 miljon invånare i Ryssland
 Perm kraj – ett kraj i centrala Ryssland
 La perm – en lockig kattras, ovanlig både i Sverige och internationellt